Jeremiah – variante del nome proprio Geremia
 Jeremiah – fumetto franco-belga scritto e disegnato da Hermann Huppen
 Geremia il profeta (Jeremiah) – film per la televisione del 1998 diretto da Harry Winer
 Jeremiah – serie televisiva del 2002 statunitense tratta dall'omonimo fumetto

Pagine correlate 

Geremia (disambigua)